Крестовоздвиженская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Крестовоздвиженская волость — в составе Кунгурского уезда Пермской губернии.
 Крестовоздвиженская волость — в составе Пермского уезда Пермской губернии.